Народна Рада — українська політична ліберальна організація в Галичині наприкінці XIX століття.
 Народна Рада — парламентська опозиція у Верховній Раді України в 1990-1994 роках.
 Народна Рада — громадське об'єднання, засноване Народними депутатами України 1-го та 2-го скликань 18 вересня 2012 року.

Див. також 

 Народна Рада України